Příjmení Fomin (, v ženské podobě ) nosí více osob:

 Alexandr Grigorjevič Fomin (1887–1939), literární vědec, bibliograf
 Alexandr Vasiljevič Fomin (1917–1945), důstojník Rudé armády, velitel partyzánské brigády Mistra Jana Husa
 Alexandr Vasiljevič Fomin (generál) (* 1959), náměstek ministra obrany Ruské federace
 Alexandr Vasiljevič Fomin (botanik) (1869–1935), sovětský botanik
 Boris Ivanovič Fomin (1900–1948), sovětský hudební skladatel
 Jefim Mojsejevič Fomin (1907–1941), hrdina obrany Brestské pevnosti, politický komisař Rudé armády
 Vasilij Matvějevič Fomin (1908–1945), sovětský voják, Hrdina Sovětského svazu

Ruská příjmení